Le nom de Pagenstecher est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexander Pagenstecher (1828-1879), médecin allemand.
 Arnold Andreas Friedrich Pagenstecher (1837-1913), naturaliste allemand.
 Heinrich Alexander Pagenstecher (1825-1889), naturaliste allemand.
 Hermann Pagenstecher (1844-1932), médecin allemand.
 Johann Rudolph Pagenstecher (1755-1836), naturaliste allemand.

Homonymie de patronyme